Asistent nebo asistentka může být:

 pomocný odborný pracovník, pomocník, odborný pedagog či výzkumník
 v právních profesích
 asistent soudce
 asistent státního zástupce
 asistent Veřejného ochránce práv
 v ekonomických profesích
 asistent auditora
 ve školství
 asistent (pedagog) – vysokoškolský učitel zpravidla s ukončeným magisterským vzděláním
 odborný asistent (pedagog) – vysokoškolský učitel zpravidla s ukončeným doktorským vzděláním
 ve zdravotnictví
 odborný asistent (lékař) – např. odborný lékař na klinice
 porodní asistentka
 zdravotnický asistent
 při vědeckém výzkumu
 odborný asistent – pomocný vědeckovýzkumný pracovník
 laboratorní asistent
 v umění
 asistent režie
 asistent dirigenta
 asistent kamery
 ve sportu
 asistent trenéra
 v automobilismu
 parkovací asistent

 starší titul nižších úředníků
 hovorově také někdy jako synonymum označení pro sekretáře či tajemníka – např. asistent ředitele

Související články 
 asistence

Externí odkazy